Wielersport staat al sinds de eerste editie van de Pan-Amerikaanse Spelen in Buenos Aires in 1951 onafgebroken op het programma. Wielersport omvat de laatste jaren de onderdelen wegwielrennen, baanwielrennen, mountainbiken en BMX.

Wegwielrennen 
Sinds 1951 rijden de mannen de wegwedstrijd en de tijdrit. Sinds 1987 rijden de vrouwen ook de wegwedstrijd en sinds 1991 rijden de vrouwen ook de tijdrit.

Baanwielrennen 
Het programma van het baanwielrennen op de Pan-Amerikaanse Spelen heeft in de loop van de tijd een aantal wijzigingen gekend.

Mountainbike 
Mountainbike voor mannen en vrouwen wordt sinds 1995 verreden bij de Pan-Amerikaanse Spelen.

BMX 
BMX voor mannen en vrouwen staat sinds 2007 op het programma van de Pan-Amerikaanse Spelen. In 2019 werd daar BMX freestyle aan toegevoegd.

Wielersport
Pan-Amerikaanse Spelen